Бха́рата — багатозначний термін.

 Бхарат — офіційна назва Індії на мові хінді.
 Бхарата — легендарний цар гіндуїстської міфології. За легендами, він був першим завойовником Індії, об'єднавши її у єдину державу, названу його ім'ям Бхаратаварша
 Бхарата — герой давньоіндійського епосу «Рамаяни».
 Бхарата — давньоіндійський музикознавець, автор «Натья-шастри».
 Бхарата — одне імен Агні і Рудри в Ведах.
 Бхарати — арійське плем'я, яке згадується у «Ріг-веді».
 Джада Бхарата — герой «Бхагавата-пурани».
 Бхарата-варша — давня назва Індії.